Карма́н:

Карман — деталь одежды или сумки, предназначенная для переноски и хранения мелких предметов.
Карман — река в Волгоградской области, приток Бузулука.
 Смоляной карман — небольшая полость между годовыми слоями древесины, заполненная смолой или камедью.
 Карман () — определённая часть регулярного выражения.
 Карман — в правилах дорожного движения упоминается в п.9.1 («заездной карман места остановки маршрутных транспортных средств») — локальное уширение проезжей части.
 Карман — боковой проезд, идущий параллельно основной проезжей части; обычно начинается после одного перекрёстка и заканчивается перед следующим.
Карман Дугласа, дугласов карман (мед.) — прямокишечно-маточное углубление.

Названия 

«Карман» — крымский арт-центр.
«Карман» () — мультипликационный фильм режиссёра Розе Стиебры.

Фамилия 
 Блисс Карман — вариант написания имени канадского поэта Кармена Блисса (1861—1929).
 Карман, Екатерина Петровна (1922—2014) — колхозница, доярка колхоза имени XXII съезда КПСС Бершадского района Винницкой области, УССР, Герой Социалистического Труда (1966).
 Карман, Мехмут Шевкет (1912—1989) — турецкий лыжник и горнолыжник.
 Карман, Патрик (род. 1966) — американский писатель.
 Карман, Тавакуль (род. 1979) — йеменская правозащитница, журналистка и политик.
 Карман, Теодор фон (1881—1963) — американский физик.
 Карман, Эзра (1834—1902) — американский военачальник и историк.

См. также 
 Карманные часы

Примечания